Розбавлений розчин ()
 1. Розчин, в якому сума мольних часток усіх розчинених речовин є набагато меншою від одиниці.
 2. У хімії полімерів — розчин, концентрація якого настільки мала, що не спостерігається взаємного проникання клубків окремих макромолекул. Його в'язкість лінійно зростає з концентрацією.
 3. У колоїдній хімії — колоїдний розчин, в якому окремі колоїдні частинки не взаємодіють одна з одною.
 4. Розчин з відносно нижчою концентрацією порівняно з іншим.

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Примітки 

Хімічна термінологія